Гогенцоллерн ():
 Гогенцоллерны — немецкая графская, княжеская, королевская и императорская династия.
  — ветвь дома Гогенцоллернов, правящая в Швабии.
 Гогенцоллерн-Хайгерлох — линия швабских Гогенцоллернов, а также графство (1576—1767).
 Гогенцоллерн-Зигмаринген — линия швабских Гогенцоллернов, а также графство, а затем княжество (1576—1850).
 Гогенцоллерн-Гехинген — линия швабских Гогенцоллернов, а также графство, а затем княжество (1576—1850).
 Замок Гогенцоллерн — средневековый замок в исторической Швабии, резиденция швабских Гогенцоллернов.
 Земли Гогенцоллернов — прусская провинция (1850—1952), существовавшая на территории швабских владений Гогенцоллернов.
 Гогенцоллерн (яхта) — паровая яхта Германской империи.
 «Яхта Гогенцоллерн» — серия почтовых марок Германской империи.